Соревнования по синхронному плаванию на IX летней Спартакиаде народов СССР проходили с 25 по 28 сентября 1986 года в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В них приняли участие 79 спортсменок из команд 8 союзных республик, Москвы и Ленинграда. Было разыграно 3 комплекта наград среди солисток, дуэтов и групп. Этот турнир не носил статус 5-го чемпионата СССР, который был проведён отдельно в июле 1986 года в Киеве.

Медалисты

Ссылки 
 Результаты на портале «Спорт-страна.ру»
 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1986
Соревнования по синхронному плаванию в СССР
1986 год в Москве
Сентябрь 1986 года
Спортивные соревнования в Москве